Тополиный переулок — название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Тополиный переулок — улица в Воронеже.
 Тополиный переулок — улица в Липецке.
 Тополиный переулок — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Тополиный переулок — улица в Вознесенске.
 Тополиный переулок — улица в Николаеве.
 Тополиный переулок — улица в Никополе.

См. также 
 Тополиная улица
 Тополиный проезд — улица в Анапе.
 Улица Тополиная аллея — улица в Краснодаре.